Cet article donne la liste des 348 sénateurs de la période comprise entre les deux élections sénatoriales (2017-2020), soit élus à l'issue des élections sénatoriales de 2014 ou 2017 (170 sièges renouvelés lors de cette élection), soit suppléant les élus ayant été nommés au gouvernement ou décédés, soit élus à l'occasion d'élections sénatoriales partielles.

Liste des sénateurs

Évolution au cours de la période 
 Le , Jean-Paul Prince devient sénateur du Loir-et-Cher, en remplacement de Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur dans le second gouvernement d'Édouard Philippe.
Le , Jérôme Bascher (LR) devient sénateur de l'Oise, en remplacement de Nadège Lefebvre, élue en septembre et démissionnaire à la suite de son élection à la présidence du conseil départemental de l'Oise. Elle succède alors à Édouard Courtial, également élu sénateur en septembre.
Le , trois nouveaux sénateurs sont élus lors de scrutins sénatoriaux partiels : Dominique Vérien (Union centriste) dans l'Yonne, après la démission du sénateur Henri de Raincourt (LR) en raison de cumul des mandats, Évelyne Perrot (Union centriste) dans l'Aube, après la démission du sénateur François Baroin (LR) en raison du cumul des mandats et Yves Bouloux (LR) dans la Vienne, après la démission du sénateur Jean-Pierre Raffarin (LR).
 L'élection de Sébastien Leroux, sénateur LR de l'Orne, est annulée par le Conseil constitutionnel le 13 avril 2018. Vincent Segouin (LR) est élu a sa place le  juillet.
Robert Navarro, sénateur apparenté LREM de l'Hérault, démissionne le . Il est remplacé par Agnès Constant.
Philippe Madrelle, sénateur PS de la Gironde, meurt le . Il est remplacé par Hervé Gillé.
Charles Revet, sénateur LR de la Seine-Maritime, démissionne en septembre 2019. Il est remplacé par  Pascal Martin.
Alain Bertrand, sénateur LREM (ex-PS) de la Lozère, meurt le 3 mars 2020. Il est remplacé par Guylène Pantel.
Martial Bourquin, sénateur PS du Doubs, démissionne le . Il est remplacé par Marie-Noëlle Schoeller.
Pascale Bories, sénatrice LR du Gard, démissionne le . Elle est remplacée par Stéphane Cardenes.
Nadine Grelet-Certenais, sénatrice PS de la Sarthe, démissionne le . Elle est remplacée par Christophe Chaudun, immédiatement démissionnaire, puis Muriel Cabaret.
Jacques Genest, sénateur LR de l'Ardèche, démissionne le . Il est remplacé par Catherine André.
François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle, démissionne le . Il est remplacé par Catherine Belrhiti.
Colette Giudicelli, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, meurt le 24 septembre 2020. Elle est remplacée par Danielle Tubiana pour seulement 6 jours.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections sénatoriales françaises de 2011 (liste des sénateurs)
 Élections sénatoriales françaises de 2014
 Liste des présidents du Sénat français et des chambres assimilées
 Liste des députés de la XVe législature de la Cinquième République

Liens externes 
 
 

2017